Вход обикновено се отнася до мястото за влизане, като врата или разрешение за това.

Вход може също да се отнася за:

 Вход (Entrance дисплеи мениджър), за контролиране на входовете на X графичния мениджър
 Вход (Литургично), един вид литургично шествие в Източната православна традиция
 Осъществяване на вход, театрален термин за появата на герой на екрана или сцената
 Входа (The Entrance), Нов Южен Уелс, предградие на централното крайбрежие в Австралия
 Вход (карти) карта, която печели трик за даден играч, като в игране на контактен бридж